Турышева:

 Турышева — река в России, протекает в Республике Коми.
 Турышева, Елена Леонидовна (род. 1986) — российская лыжница, мастер спорта, специализируется в спринте.

См. также